Жуну́сов (Жунусова) ( от ар. Юнус, ) — казахско-киргизская фамилия. Известные носители:
 Жунусов, Абай Токтарбекулы (род. 1995) — казахстанский футболист.
 Жунусов, Аманжол Асетович (1940—2022) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва от Уланского избирательного округа № 43 Восточно-Казахстанской области, главный врач Самарской райбольницы Самарского района.
 Жунусов, Анарбек Бейскенович (1942—2013) — религиозный и общественный деятель, муфтий по Сибирскому региону Духовного управления мусульман Азиатской части России.
 Жунусов, Аргын (1928—2015) — заслуженный металлург Казахской ССР, заслуженный металлург СССР, Герой Труда Казахстана.
 Жунусов, Баглан Абдуллаевич (род. 1965) — казахский альпинист, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.
 Жунусов, Дарын Амантаевич (род. 1991) — казахский фигурист.
 Жунусов, Даурен Мухамедгалиевич (род. 1976) — казахский хоккеист.
 Жунусов, Ибрагим Коджоназарович (род. 1961) — общественно-политический и государственный деятель Кыргызской Республики, вице-премьер-министр, министр культуры и туризма.
 Жунусов, Ильяс Канатович (род. 1998) — казахский баскетболист.
 Жунусов, Кубанычбек (род. 1971) — киргизский хоккеист.
 Жунусов, Марат Сатыбалдиевич (род. 1966) — советский и казахстанский шахматист.
 Жунусов, Нурлан Кайратович (род. 1996) — казахстанский футболист.
 Жунусов, Рымбек Жунусович (род. 1941) — советский агроном и общественный деятель.
 Жунусов, Сакен Нурмакович (1934—2006) — казахский писатель. Директор казахского отделения Литературного фонда СССР.
 Жунусов, Толеубай Жунусович (род. 1927) — инженер-строитель, доктор технических наук, профессор, академик инженерной академии СССР.
 Жунусова, Макпал Мухамедьяровна (род. 1964) — советская и казахская эстрадная певица.

См. также 
 Юнусов